Weiche Droge steht für:

 das Gegenstück zu den sogenannten „harten Drogen“, siehe Droge #Klassifizierung nach hart und weich 
 Weiche Droge (niederländisches Recht), Unterscheidung zu „harten Drogen“ im Strafrecht der Niederlande